Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе (), или Бернская конвенция () — международное соглашение об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе. Конвенция содержит положения об охране как мест обитания, так и самих видов флоры и фауны, подлежащих охране, и о методах охоты и орудиях лова, которые должны быть запрещены.

История принятия 
Бернская конвенция была подготовлена Советом Европы. Решение об учреждении Концепции было принято резолюцией Совета министров Совета Европы в 1976 году. Конвенция была открыта для подписания на 3-й Европейской конференции министров окружающей среды в Берне 19 сентября 1979 года. Вступила в силу с 1 января 1982 года. Штаб-квартира находится в Страсбурге (Франция).

Сейчас конвенция подписана 40 государствами, которые входят в Совет Европы, а также Европейским союзом, Буркина-Фасо, Марокко, Тунисом и Сенегалом.

Алжир, Сан-Марино, Кабо-Верде, Ватикан и Россия являются странами, которые не подписали конвенцию и имеют статус наблюдателя на заседаниях её исполнительного комитета.

В 1998 году под эгидой Бернской конвенции была создана так называемая «Изумрудная сеть» территорий особого природоохранного значения (Areas of Specіal Conservatіon Іnterest, ASCіs) на территориях стран — членов конвенции, но нечленов ЕС, которые не могут руководствоваться программой «Natura 2000» Европейского союза.

Эта программа также осуществляет мониторинг и контроль состояния видов, которые находятся под угрозой исчезновения, и предоставляет помощь в законодательной и научной сферах.

Цели и задачи 
 обеспечение охраны дикой фауны и флоры и природных местообитаний;
 содействование международному сотрудничеству;
 уделение особого внимания редким и наиболее уязвимым видам, включая мигрирующие виды;
 поощрение сотрудничества между государствами в области охраны природы;
 мониторинг и контроль состояния видов, которые находятся под угрозой исчезновения;
 помощь в издании законодательных актов и проведении научных исследований по охране природы.

Объекты охраны 
Строго охраняемые виды растений, строго охраняемые виды животных и охраняемые виды животных (в соответствии с приложениями к Конвенции).

Приложения 
Виды, которые подлежат защите в рамках Бернской конвенции, распределённые на четыре приложения:
 Виды флоры, которые подлежат строгой охране (Приложение І)
 Виды фауны, которые подлежат строгой охране (Приложение ІІ)
 Виды фауны, которые подлежат охране (Приложение ІІІ)
 Запрещённые методы забоя, отлова и других форм эксплуатации животных и растений (Приложение ІV)

Все приложения регулярно пересматриваются и исправляются Постоянным Комитетом, который руководствуется отчётами многочисленных экспертных групп.

В Приложения конвенции включены все виды европейских рептилий и амфибий, а также большинство видов птиц.

См. также 
 Всемирный день охраны мест обитаний

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20040603033857/http://www.nature.coe.int/english/cadres/bern.htm
 Council of Europe environment and sustainable development Web site
 Текст конвенции

Международные конвенции
Охрана окружающей среды
Договоры по алфавиту
История Берна